Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 273001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 13 października 1994 do 4 sierpnia 2007. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

273001-273100

273101-273200

273201-273300

273301-273400

273401-273500

273501-273600

273601-273700

273701-273800

273801-273900

273901-274000

Przypisy 

Lista planetoid 273001-274000